Tunel pod placem II Pokoju Toruńskiego w Toruniu –  tunel kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 353 w Toruniu.

Lokalizacja  
Tunel znajduje się w centrum miasta, pod Placem II Pokoju Toruńskiego, w ciągu linii kolejowej nr 353 o znaczeniu państwowym, w sąsiedztwie zabytkowego wiaduktu drogowego i dworca Toruń Miasto.

Historia 
Tunel kolejowy, tzw. brama kolejowa, powstał w latach 1886–1889 w miejscu przecięcia się linii kolejowej, prowadzącej z Torunia Głównego w kierunku północnym (Malbork, Olsztyn i Sierpc) z umocnieniami fortu św. Jakuba.

Tzw. brama kolejowa, w której skład wchodzą: tunel, wiadukt oraz kaponiera jest częścią fortyfikacji pruskich z XIX wieku (Twierdza Toruń). Brama ta umożliwiała zamknięcie torowiska kolejowego od strony północnej, tym samym uniemożliwiając wjazd pociągów na stację Toruń Miasto.

Jest to jedyna zachowana do czasów współczesnych XIX-wieczna brama kolejowa.

W 1987 roku, w ramach prac związanych z elektryfikacją linii kolejowej 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni, w tunelu został rozebrany drugi tor, co wynikało ze zbyt wąskiego prześwitu owego tunelu.

19 lutego 2018 roku, w ramach przebudowy placu bp. Chrapka, w sąsiedztwie tunelu odkryto most stalowy z 1884 roku, wchodzący w skład wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń. Most ten łączył obecną ul. Dobrzyńską i ul. Skrzyńskiego z drogą prowadzącą do fortu IV.

Galeria

Zobacz też 
 Mosty i wiadukty w Toruniu
 Transport w Toruniu

Przypisy 

Infrastruktura transportu w Toruniu
Toruń
Transport kolejowy w Toruniu
Architektura neogotycka w Toruniu
Toruń